
Principalele obiecte non stelare prezente în constelația Ursa Mare:

Roiuri globulare
Palomar 4
Willman 1

Nebuloase planetare
Messier 97 / Nebuloasa Cucuveaua

Nebuloase difuze
Integrated Flux Nebulae

Galaxii
I Zwicky 18
Galaxia Pitică din Ursa Mare I
Galaxia Pitică din Ursa Mare II
IC 2574
Messier 81 / Galaxia lui Bode
Messier 82 / Galaxia Țigara 
Messier 101 / Galaxia Vârtelniței
Messier 108
Messier 109
NGC 2681
NGC 2768
NGC 2787
NGC 2841
NGC 2976
NGC 3077
NGC 3184
NGC 3198
NGC 3310
NGC 3631
NGC 3675
NGC 3726
NGC 3893
NGC 3938
NGC 3941
NGC 3949
NGC 3953
NGC 4013
NGC 4051
NGC 4605
NGC 5322
NGC 5474

Vezi și
 Catalogul Messier
 New General Catalogue

Constelația Ursa Mare
Liste astronomie